

Concepts religieux 

 Le Feu sacré est, dans la Rome antique, le feu entretenu par les Vestales, prêtresses de la déesse du foyer Vesta ;
 Le « Feu sacré » désigne, dans la religion chrétienne, le Saint-Esprit ;
 Le miracle du Feu sacré est un miracle se produisant annuellement dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem : il est censé attester la présence du Saint-Esprit.

Titres d'œuvres 

 Feu sacré est un film français réalisé par Maurice Cloche en 1942 ;
 Le Feu sacré est une série télévisée québécoise de Pierre Dagenais, diffusée en 1963 ;
 Le Feu sacré est un recueil de poèmes de Moufdi Zakaria publié en 1961 ;
 Le Feu sacré est un film français réalisé par Vladimir Forgency en 1972 ;
 Le Feu sacré (Holy Fire) est un roman de Bruce Sterling publié en 1996 ;
 Le Feu sacré (Sacred Fire) est un roman du Dr Isi Beller publié en 1990 ;
 Le Feu sacré - fonctions du religieux est un essai de Régis Debray publié en 2003;
 Le Feu sacré est un roman de Katherine Neville publié en 2008 ;
 Le Feu sacré est un documentaire d'Éric Guéret dont la sortie est prévue en 2020.

Maison d'édition 

 Le Feu Sacré (éditeur) est une maison d'édition lyonnaise puis parisienne fondée en 2011.